Aaron Allston (1960-), auteur américain ;
 Washington Allston (1779-1843), peintre américain.

 Allston, quartier de Boston.